Baguette steht für:

 Baguette, Brot
 Baguette (Handtasche), eine Art Handtasche
 , Bezeichnung für den Taktstock
 ein Rechteckschliff bei Schmucksteinen
 Baguettewerk, längliches, schmales Uhrwerk

Baguette ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Baguette (* 1986), belgischer Rennfahrer